William Pine ist der Name folgender Personen:
* William B. Pine (1877–1942), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei), Senator aus Oklahoma
 William H. Pine (1896–1955), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur